Кирейко — украинская фамилия.

 Кирейко, Борис Павлович (1939—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Кирейко, Виталий Дмитриевич (1926—2016) — советский и украинский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель.
 Кирейко, Тарас Витальевич (род. 1960) — украинский актёр.